Миргай Ахмаевич Фархутди́нов (12 августа 1915 года — 28 марта 1944 года) — командир пулемётной роты 1041-го стрелкового полка (223-я стрелковая дивизия, 68-й стрелковый корпус, 57-я армия, 3-й Украинский фронт), старший лейтенант, Герой Советского Союза.

Биография 
Миргай Ахмаевич Фархутдинов родился 12 августа 1915 года в деревне Карьявды Шаранского района Башкирии. Башкир. Образование неполное среднее — 6 классов. Член КПСС с 1941 года.

В Советскую Армию призван Туймазинским райвоенкоматом Башкирской АССР 13 октября 1937 года. Воевал на советско-финляндской войне 1939—1940 годов. После войны окончил курсы младших лейтенантов.

На фронте Великой Отечественной войны с августа 1942 года.

Командир пулемётной роты 1041-го стрелкового полка (223-я стрелковая дивизия, 57-я армия, 3-й Украинский фронт) старший лейтенант М. А. Фархутдинов 24 марта 1944 года с бойцами первым форсировал реку Южный Буг в районе села Бугское Николаевской области.
В этом бою Фархутдинов был ранен, но героически сражался до тех пор, пока батальон прочно не закрепился на правом берегу Южного Буга.

Скончался от ран 28 марта 1944 года в медсанбате в местечке Братское. Похоронен в пгт Братское Николаевской области Украины.

Звание Героя Советского Союза присвоено 3 июня 1944 года посмертно.

Память 
 Одна из улиц посёлка Братское Николаевской области носит имя героя, там ему установлен памятный знак.
 Памятник Герою установлен в селе Мичуринск Шаранского района, местная школа носит его имя.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (03.06.1944);
 орден Ленина (03.06.1944);
 орден Красной Звезды (27.03.1943);
 орден Красной Звезды (30.11.1943);
 медаль «За боевые заслуги» (15.05.1940).

Примечания

Литература 
 Времени неподвластно. — Уфа, 1978. / стр. 3—43.
 Славные сыны Башкирии. — Уфа, 1965, кн. 1. / стр. 368—372.
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2009.
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0009/7415d01e Фархутдинов Миргай Ахмаевич]//

Ссылки 
 
 Республиканский музей боевой Славы: Фархутдинов Миргай Ахмаевич.

Командиры рот в Великой Отечественной войне
Похороненные в Братском
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)